The Gift — второй студийный альбом шотландской певицы Сьюзан Бойл, изданный 8 ноября 2010 года. Альбом представляет собой сборник, подготовленный к Рождеству, и, по словам Сьюзан Бойл, проникнут духом 60-х XX века.

Информация об альбоме 
Продюсером альбома The Gift, как и предыдущего I Dreamed a Dream, стал Стив Мэк. В интервью для HitQuarters он поделился своим мнением о работе над релизом: «Сьюзан уже привыкла к работе в студии и процессу звукозаписи, и в этот раз мы сможем пойти намного дальше… Для Сьюзан очень важна связь с публикой и обратная связь публики с ней. Она не хочет петь ничего из того, что не переживала лично или из того, что совсем не относится к ней».
Певица пожелала добавить несколько джазовых композиций: «Мой следующий альбом должен вновь содержать элемент сюрприза. Я надеюсь сделать его лучше и добавить некоторые особенности».

Сьюзан Бойл организовала конкурс Susan’s Search для своих поклонников, где победитель смог бы записать с ней дуэт и попасть в альбом. От конкурсантов требовалось сделать видеозапись с их исполнением классической рождественской песни «Silent Night» и выложить её на YouTube. Победителем конкурса стала 33-летняя врач-парамедик Эмбер Стесси из Брюйертона, штат Нью-Йорк.

Список композиций

Критические отзывы 

По суммарному рейтингу сайта Metacritic альбом набрал 59 баллов из 100. Рецензент сайта Allmusic поставил оценку 2.5 из 5 и пояснил, что Сьюзан Бойл как раз подходит для написания рождественских альбомов, но её творчество стало предсказуемым.

Позиции в чартах 
За месяц до официального выхода альбома The Gift вошёл в топ-список предварительных заказов на сайте Amazon.com.

Альбом дебютировал на 1 месте чарта Billboard 200; за первую неделю после выхода было продано 318000 копий. На следующей неделе он продолжил лидировать в американском чарте, а на третью неделю опустился на 3 позицию, однако на четвёртой и пятой неделе вновь вернулся на верхнюю строку хит-парада. В Великобритании The Gift также дебютировал на 1 месте альбомного хит-парада.

Чарты

Сертификации

Хронология релизов 

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

Примечания 

Рождественские альбомы Columbia Records
Альбомы Сьюзан Бойл
Рождественские альбомы 2010 года
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Кавер-альбомы
Рождественские альбомы Syco Music
Рождественские альбомы Великобритании
Рождественские поп-альбомы
Альбомы академической рождественской музыки‎